Ечкі-Даг (, ) — гірський хребет в Криму, на березі Чорного моря, в районі Лисячої Бухти.
 Ечкі-Синар - гора в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.